El nombre de Iglesia de las Santas Justa y Rufina es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesia bajo la advocación de las santas Justa y Rufina.

En España 

 Iglesia de las Santas Justa y Rufina, iglesia en la localidad de Maluenda, provincia de Zaragoza.
 Iglesia de las Santas Justa y Rufina, iglesia en Orihuela, provincia de Alicante. 
 Iglesia de las Santas Justa y Rufina, iglesia en Payo de Ojeda, provincia de Palencia.
 Iglesia de las Santas Justa y Rufina, iglesia en Sevilla.
 Iglesia de las Santas Justa y Rufina, iglesia en Toledo.